Torhelm kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Torhelm (berg i Österrike, lat 47,27, long 12,00), Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 
 Torhelm (berg i Österrike, lat 47,18, long 11,96), Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar